Västra Ryds församling kan syfta på:

Västra Ryds församling, Linköpings stift  en församling i Linköpings stift
Västra Ryds församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift